Otradnoe – quartiere del distretto nord-orientale di Mosca
 Otradnoe – città del Kirovskij rajon (oblast' di Leningrado)
 Otradnoe – stazione della metropolitana di Mosca
 Otradnoe (anticamente Goljaž'e) – villaggio del Brjanskij rajon (oblast' di Brjansk)